Pauk ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Pauk (* 1964), deutscher Basketballspieler
 György Pauk (* 1936), ungarischer Violinist
 Thierry Pauk (* 1966), ehemaliger französischer Fußballspieler

PAUK steht für:
 Alakanuk Airport (ICAO-Code), Flughafen in Alaska

Siehe auch:
 Pauck

Abkürzung